Korsberga landskommun kan avse:
Korsberga landskommun, Jönköpings län
Korsberga landskommun, Skaraborgs län